Эрнст Фукс (; 13 февраля 1930, Вена — 9 ноября 2015, там же) — австрийский художник.

Биография

Детство 
Родился в семье еврея-ортодокса Максимилиана Фукса. Его отец не желал становиться раввином, бросил учёбу и женился на Леопольдине, христианке из Штирии.

В марте 1938 года состоялся аншлюс Австрии, Максимилиан бежал в Шанхай. Маленький Эрнст Фукс остался в Вене с матерью, но, будучи наполовину евреем, был отправлен в концентрационный лагерь. Леопольдина Фукс была лишена родительских прав и с целью спасения сына от смерти пошла на формальный развод с мужем.

В 1942 году был крещён в римско-католическую веру.

Учёба 
С ранней юности Эрнст проявляет желание и способности учиться искусству. Первые уроки рисунка, живописи и скульптуры получает у Алоиса Шимана, профессора Фрелиха и скульптора Эмми Штайнбек.

В 1945 году поступает в Венскую Академию изобразительных искусств, учится у профессора Альберта Париса фон Гютерсло.

Основание «Венской школы фантастического реализма» 
В 1948 году в содружестве с Рудольфом Хауснером, Антоном Лемденом, Вольфгангом Хуттером и Ариком Брауэром, Эрнст Фукс основывает «Венскую школу фантастического реализма». Но только с начала 1960-х годов эта школа проявляет себя как настоящее течение в искусстве.

Пятеро её представителей: Эрнст Фукс, Брауер, Лемден, Хауснер и Хуттер стали основателями движения, позже к ним присоединились Кларвейн, Эшер, Джофра, каждый из которых привнёс из своей национальной школы манеру и методику работы. Дитер Шветрбергер, известный как Де Эс, один из выдающихся современных представителей Венской школы как-то заметил, что, появившись примерно в одно время, они вдруг составили некий новый всемирный феномен. Все стремились к личному техническому совершенству в классическом подходе к живописным и графическим техникам, что резко контрастировало с настроениями, царящими в современном искусстве, Контемпорари Арт. Фукс давал частные уроки, Хауснер стал профессором Венской Академии. Паетз, Хелнвейн, Хекельман и Валь, Одд Нердрум также составляли часть общего движения. В Швейцарии работал Х. Р. Гигер, создатель тёмных миров Голливуда, получивший как художник «Оскара» за фильм «Чужой». Эрнст Фукс преподавал в замке Рейченау, где появились такие яркие и известные сегодня художники, как Хана Кай, Ольга Шпигель, Филипп Рубинов-Якобсон, Вольфганг Видмосер, Михаэль Фукс, Роберто Веноза. В США проходили выставки с участием Айзека Абрамса, Инго Свана и Алекса Грея. В конце шестидесятых движение «Фантастического реализма» стало интернациональным и породило как бы некий параллельный художественный мир, придя в который многие художники меняли свой стиль, а затем уходили в другие течения, тогда как другие художники проходили обратный путь. Появились галереи Джеймса Кована «Морфеус» в Беверли Хиллс, представившего Здзислава Бексиньского, столь впечатлившего молодое поколение, Генри Боксера в Лондоне, Карла Карлхубера в Вене и другие. С появлением интернета общение художников стало поистине всемирным. На сайтах общества, созданного Бригид Марлин (Art of Imagination) и Джона Беинарта (beinART collective), а также на тематическом сайте Данеэля Миранте Lila, представлено внушительное число художников со всего мира, измеряемое буквально сотнями. Общество Art of Imagination проводит ежегодные выставки в Европе и США. Парижанин Лоренс Каруана, ведущий онлайновый журнал Виженари Ревью, написал Манифест. Кит Вигдор на своём сайте Surrealism Now обобщил всё постсюрреалистическое движение, включившее в себя как Фантастический реализм, так и Виженари арт. Нынешнее поколение ярко представлено деятельностью таких художников, как Маура Холден, Олег Королёв, Тристан Шен, Эндрю Гонзалес, Лукас Кандл, Сергей Апарин, Виктор Сафонкин, Петер Грик, Лаурие Липтон, Яцек Йерка, Герман Сморенбург, Стивен Кенни и многими другими.

С 1949 года Эрнст Фукс двенадцать лет жил в Париже, где после долгого периода случайных заработков, а порой и реальной нищеты, обретает всемирное признание. Там же он знакомится с С. Дали, А. Бретоном, Ж.Кокто, Ж. П. Сартром,

Вернувшись на родину, в Вену, Фукс не только занимается живописью, но также работает в театре и кино, занимается архитектурными и скульптурными проектами, пишет стихи и философские эссе.

Путешествия 
 1952—1956 — путешествует по Англии, Испании, Италии и США.
 1957 — уезжает в Израиль, где работает иконописцем в бенедиктинском монастыре на горе Сион. Пишет «Три мистерии святого Розенкранца» для одной из новых Венских церквей.

 1962 — возвращается в Вену, где обретает всеобщее признание и открывает новую галерею Фантастического реализма, популярную среди адептов и любителей стиля.
 1966 — пишет «Небесную архитектуру».
 1970 — создаёт скульптурные произведения, используя бронзу, гранит, синтетические смолы, серебро.
 1972 — в Вене покупает «Виллу Вагнер», построенную знаменитым архитектором XIX века Отто Вагнером, полностью реконструирует и переоформляет её.

Работа в кино и театре. Выставки. Музыкальные и другие проекты 
 1974—1978 — Создаёт акварельный цикл «Лоэнгрин», пишет философские эссе и стихотворения, оформляет постановки «Парсифаль, „Волшебная флейта“ в Гамбурге, Сказки Гофмана» и «Легенда об Иосифе» в Вене, «Лоэнгрин» в Мюнхене". Впервые подписывает работу «Икар» псевдонимом Feuer-Fuchs (Огненная лиса).
 1980—1988 — Проводит международные персональные выставки и ретроспективный показ в Венеции.
 1982 — Создаёт интересный и неповторимый образец (в единственном экземпляре) в стиле «Венской школы фантастического реализма» — автомобиль BMW 635CSi серии BMW Art Cars, с неповторимой росписью кузова.
 1983 — Запись альбома «Africa» совместно с Клаусом Шульце. Диск выходит в 1984 году, но вскоре по соглашению сторон изымается из продажи.
 1988 — В день столетнего юбилея «Виллы Вагнер», открывает частный музей Эрнста Фукса. Живёт и работает на юге Франции.
 1993 — Первая выставка в России в «Русском музее» Санкт-Петербурга.
 1988—2000 — Фукс работает над монументальной росписью «Человек и Машина», Монте Карло.
 1996 — Paradiso, монументальная роспись. Мировая премьера «Волшебной Флейты». Эскизы постановки и костюмов Эрнста Фукса. Иллюстрации к Библии.
 1996—1998 — Тур выставок «Религия и Миф».
 1997 — Проект самой большой книги посетителей в Берлинском Schloßplatz. Мистические песнопения, запись CD. «Начало», монументальная бронзовая скульптура. Moses Foundation, Wr. Neustadt, Нижняя Австрия.
 1998 — Открытие Гостиницы «Зодиак» в Каринтии.
 1999 — «Миф, Фантом, Реализм», Цитадель, Берлин.
 2000 — «Венера 2000», скульптура бронза «Искусство Фантазии», Спейчер, Бремен. Германия.
 2001 — Выставка в Третьяковской галерее. Москва. Ретроспектива в Palais Harrach, Вена.
 2002 — Ретроспективный показ «Миф, Фантом, Реализм» в Зеугхаус, Аугсбург, Германия.
Ретроспектива в Музее Westfries, Hoorn, Голландии.
 2003 — Выставка «Die Phantasten» в Minoritenkloster, Туллн, Австрия. Презентация книги «Ernst Fuchs. Zeichnungen und Graphik aus der frühen Schaffensperiode», Вилла Фукса, Вена.
 2005 — «Paradiso»: Проект музея искусства Фантастического реализма.
 2006 — Выставка «phantastisches» вместе с Хундертвассером и Брауером в Еврейском Музее, Вена.
 2006 — в октябре посетил Киев. Встречался в близким по направлению киевским художником Александром Костецким. Выступил с пресс-конференцией в украинском национальном музее. Во время своего пребывания в Киеве посетил Андреевский спуск и музей почитаемого им писателя Михаила Булгакова.

Публикации 
 Architectura caelestis: die Bilder des verschollenen Stils (Salzburg: Residenz, 1966/Pb ed., Dtv, 1973)
 Album der Familie Fuchs (Salzburg: Residenz, 1973)
 Im Zeichen der Sphinx: Schriften und Bilder, ed. Walter Schurian (Munich, Dtv, 1978)
 Aura: Ein Märchen der Sehnsucht (Munich: Dtv, 1981)
 Der Prophet des Schonen: Arno Breker (Marco, 1982)
 Von Jahwe: Gedichte (Munich, 1982)
 Friedrich Haider: Ernst Fuchs — Zeichnungen und Graphik aus der frühen Schaffensperiode — 1942 bis 1959. Wien: Löcker-Verlag, 2003. ISBN 3-85409-387-X
 2005 — Fantastic Art (Taschen) (Schurian, Prof. Dr. Walter) ISBN 978-3-8228-2954-7 (English edition)
 2007 — Metamorphosis (beinArt) ISBN 978-0-9803231-0-8

См. также 
 Фантастический реализм
 Виженари арт
 Сюрреализм

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ernstfuchs.com — Сайт, посвящённый творчеству Эрнста Фукса.
 Ранние работы Эрнста Фукса
 Homage Website
 2001 Интервью
 Ernst Fuchs — Страничка на сайте BeinART
 Labyrinthe Gesellschaft für phantastische und visionäre Künste e.V.

Художники Австрии
Художники-портретисты Австрии
Художники религиозного жанра
Магический реализм
Фантастический реализм
Выпускники Венской академии искусств
Похороненные на Хюттельдорфском кладбище